Синцы —  деревня в  Хойникском районе Гомельской области Беларуси, Стреличевский сельсовет
 Синцы —  деревня в Пушкиногорском районе Псковской области России, Велейская волость